Der Heiligenname Agii Theodori (, die Heiligen Theodors oder die Heiligen Gottgegebenen) bezeichnet
eine Reihe von Kirchen und Kapellen:
 Agii Theodori (Athen)

sowie folgende Orte, Stadtteile, Inseln und Gemeinden in Griechenland, die nach dem Patrozinium benannt sind:
 Agii Theodori, eine Gemeinde der Präfektur Korinthia
 Agii Theodori (Methana), ein Ortsteil der Halbinsel Methana
 Agii Theodori (Ätolien-Akarnanien Amfilochia), einen Ort in der Gemeinde Amfilochia in Ätolien-Akarnanien
 Agii Theodori (Grevena), einen Ort in der Gemeinde Grevena in der Präfektur Grevena
 Agii Theodori (Insel), eine Insel vor der Nordwestküste Kretas
 Agii Theodori (Samos), ein Dorf  auf der Insel Samos

auf der türkischen Insel Gökçeada, ehemals griechisch Imvros
 Zeytinliköy, griechischer Name des Dorfes Agii Theodori auf der Insel Gökçeada